Turnus steht für:

 regelmäßiger Rhythmus für ein bestimmtes Ereignis, siehe Periodizität
 Turnus (Mythologie), ein König der römischen Mythologie
 Turnus (Satiriker), römischer Satiriker im 1. Jahrhundert
 in Österreich die praktische Ausbildungszeit für Allgemeinmediziner, siehe Turnusarzt #Der Turnus
 Turnus Film, Schweizer Filmproduktionsgesellschaft
 Turnus-Ausstellungen des Schweizerischen Kunstvereins

Siehe auch:
 Tournus